Чиста:

 Чиста — район Стокгольма в Швеции. 
 Чиста — станция Стокгольмского метрополитена.
 Чиста — деревня в Кударском ущелье республики Южная Осетия.